Дми́трий Ника́ндрович Пенязько́в (28 сентября 1922 — 3 ноября 2002) — советский офицер-пехотинец во время Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (29 июня 1945 года). Полковник.

Биография 
Пенязьков Д. Н., белорус по национальности, родился в Гомеле в рабочей семье. После окончания восьми классов и педагогических курсов (1940 год) работал учителем.

В Красную Армию был призван в июле 1941 года.

Участвовал в Великой Отечественной войне с марта 1943 года. Участвовал в Курской битве. В феврале 1944 года окончил курсы младших лейтенантов при 70-й армии. С декабря 1944 года лейтенант Пенязьков командовал взводом 358-го стрелкового полка (136-я стрелковая дивизия, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт).

В этой должности лейтенант Пенязьков проявил исключительное мужество в ходе Берлинской наступательной операции. 18 апреля 1945 года одним из первых форсировал Одер в районе Шенингена (южнее Щецина) и уничтожил при помощи гранат танк противника. Передовым отрядом, в составе которого он находился, был захвачен плацдарм. 22 апреля 1945 года состоялся штурм одной из важных высот, и Пенязьков, первым достигнув вершины, установил красный флаг на ней. Затем один за пулемётом удерживал высоту, пока не подошли основные силы роты, и, несмотря на ранение, поле боя не покинул.

29 июня 1945 года Пенязькову Д. Н. было присвоено звание Героя Советского Союза.

С 1947 года — в запасе. В 1950 году окончил Гомельское педагогическое училище. Затем в 1951—1969 годах продолжил службу в Советской Армии, окончив в 1960 году 245-е военное авиационное техническое училище. В 1969 году майор Д. Н. Пенязьков снова уволен в запас.

Жил в Гомеле. С 1972 по 1991 и с 1998 по 2002 года работал в Гомельском филиале Белорусского политехнического института (с 1998 года Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого). Будучи на пенсии, в этом же университете возглавлял первичную ветеранскую организацию.

Скончался 3 ноября 2002 года.

Награды 
 Герой Советского Союза (29.06.1945);
 орден «За службу Родине» 3-й степени (Беларусь, 15.04.1999);
 орден Ленина (29.06.1945);
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985);
 орден Отечественной войны 2-й степени (1.04.1945);
 орден Красной Звезды (26.02.1945);
 медаль «За боевые заслуги» (30.12.1956);
 медали СССР и Белоруссии;
 Почётный гражданин города Гомель (2002)

Память 
 Навечно зачислен в списки войсковой части 5525.
 Средней школе № 3 г. Гомеля в 2004 году было присвоено почётное имя Д. Н. Пенязькова.
 В честь Д. Н. Пенязькова названа одна из улиц в 59-м микрорайоне Гомеля.

Примечания

Литература 
 
 
 Памяць: Гіст.—дакум. хроніка Гомеля. У 2 кн. Кн. 2-я. — : БЕЛТА, 1999. — С. 54.
 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия. В 5-ти томах. — Том 5. Биографический справочник. — : Белорусская Советская Энциклопедия, 1981. — С. 485.
 Шакаров С. Ф. Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы Гомельщины. — Гомель: Полеспечать, 2003. — С. 110.
 Беларуская Савецкая энцыклапедыя. У 12 т. Том 8: «Паддубнікі — Рабкі». — Мн.: Гал. рэд. Беларус. Сав. Энцыкл., 1972 . — С. 376.
 
 Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941-1945: Энцыклапедыя. — : БелСЭ, 1990. — С. 492.
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Том 5: «М—Пуд». — : Бел Эн, 1999. — С. 462—463.

Ссылки 
 
 Биография Д. Н. Пенязькова на сайте администрации Советского района г. Гомеля .
 Знаменитые люди Гомельщины: Д. Н. Пенязьков .
 Д. Пенязьков: «Просто мне чертовски повезло!»  (о подвиге и жизненном пути Героя)

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Почётные граждане Гомеля
Члены КПСС
Педагоги СССР
Похороненные в Гомеле